Sæter steht für:

 Sæter (Oslo), ein Teil des Stadtteils Nordstrand (Oslo) der norwegischen Hauptstadt Oslo

Sæter ist der Familienname folgender Personen:

 John Hou Sæter (* 1998), norwegischer Fußballspieler
 Kjetil Sæter (* 1971), norwegischer Biathlet
 Lars Sæter (1895–1988), norwegischer Politiker
 Olaf Sæter (1872–1945), norwegischer Sportschütze
 Ole Sæter (* 1996), norwegischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Säter